Улица Жа́гату ( — Сорочья) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Жагату — улица в Риге.
 Улица Жагату — улица в Даугавпилсе.
 Улица Жагату — улица в Лиепае.